A Mageia egy Linux-disztribúció, mely a Mandriva Linuxra épült. Franciaországban készítik az új verziókat, legelső verziója, a Mageia 1 Alpha 1 2011. február 15-én jelent meg. Elérhető számos népszerű asztali környezettel, illetve létezik szerverváltozat is.

Verziótörténet

Jegyzetek

További információk 

 Hivatalos oldal
 Mageia a DistroWatch oldalán

Linux-disztribúciók